Montalboddo ist der Familienname folgender Personen:
 Fracanzano da Montalboddo, Herausgeber der ersten gedruckten, umfassenden Sammlung von Entdeckerberichten der frühen Neuzeit.

Montalboddo steht für:
 den früheren Namen (bis Mai 1881) der italienischen Gemeinde Ostra in der Provinz Ancona.